Soto zen, branca del budisme zen
 Toponímia:
 Soto (Cerro Largo), entitat de població de l'Uruguai, al nord-est del departament de Cerro Largo
 Soto y Amío, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó És situada a cavall de les comarques d'Omaña i Luna
 Soto del Barco, concejo costaner asturià
 Soto en Cameros, municipi situat a la comarca de Camero Viejo, de La Rioja (Espanya)
 Soto de Cerrato, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Soto del Gobernador  o Sot de Ferrer , municipi del País Valencià a la comarca de l'Alt Palància
 Soto de la Marina, pedania municipi de Santa Cruz de Bezana a la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 Soto del Real, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Soto Rucandio, població del municipi de Valderredible, a Cantàbria
 Soto de la Vega, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella 
 Soto de Xera  o Sot de Xera , municipi del País Valencià a la comarca dels Serrans 
 Casas de Sotos, pedania del municipi valencià de Requena (Plana d'Utiel)
 De Soto (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 De Soto (Iowa), població dels Estats Units a l'estat de Iowa
 De Soto (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 De Soto (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 De Soto (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 De Soto (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Rincón de Soto, municipi a la comarca d'Alfaro (La Rioja, Espanya)
 Biografies:
 Antonio Soto Bisquert, efímer alcalde de València el 1976
 Carolina de Soto y Corro
 Eduard Soto i Moreno (Mataró, Maresme, 1978), actor català
 Francisco Soto Nieto (Cartagena, 1926), Magistrat 
 Hernando de Soto (Barcarrota o Jerez de los Caballeros, Extremadura, 1496 /1497 - Guachoya, Arkansas, 1542), conquistador espanyol 
 José Luis Soto María (Fradelo, 1972), futbolista gallec que juga de davanter
 Juan Soto Ramírez (Solhac, 1962), polític valencià d'origen francès
 Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900 - 1977), arquitecte 
 Manoel Soto Ferreiro (Ourense, 1944), polític gallec
 Rafael Soto Andrade (Jerez de la Frontera, 1957), genet andalús 
 Ramón de Soto Arándiga (València, 1942), escultor 
 Serafí Maria de Soto i Ab-Ach (Barcelona, 1793 - Madrid, 1862), comte de Clonard, marquès de la Granada, polític, militar i historiador 
 Xavier Soto i Cortés (Badalona, 1961 – 1995), polític català